Le chiffrement Nihiliste est une variante du carré de Polybe. 

Il utilise une grille (normalement de 5x5 = 25 cases) remplie avec des lettres de l'alphabet, souvent dans le désordre.

Les nihilistes (personne pratiquant le nihilisme russe) utilisent une clé ajoutée pour chaque groupe de chiffre précédemment créé.

Notes et références 

Polybe, carré de
Polybe